Colón steht für:

 Costa-Rica-Colón, Währung von Costa-Rica
 El-Salvador-Colón, ehemalige Währung El-Salvadors
 CA Colón, argentinischer Fußballverein

Colón ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Colón (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Colón (Entre Ríos), Ort in der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Colón (Kuba), Provinz Matanzas
 Colón (Lavalleja), Ortschaft im Departamento Lavalleja, Uruguay
 Colón (Mexiko), Ort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro
 Colón (Montevideo), Stadtteil von Montevideo, Uruguay
 Colón (Nariño), Gemeinde in Kolumbien
 Colón (Putumayo), Gemeinde in Kolumbien
 Colón (Stadt, Panama), Hafenstadt an der karibischen Küste
 Colón (Zulia), Gemeinde in Venezuela
 Departamento Colón (Córdoba), Provinz Córdoba, Argentinien
 Departamento Colón (Entre Ríos), Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Departamento Colón (Honduras), Departamento in Honduras
 Partido Colón, Verwaltungseinheit in Argentinien
 Provinz Colón, Panama
 Bistum Colón-Kuna Yala, Panama

 Colón-Insel, Panama
 Archipiélago de Colón, ecuadorianische Inselgruppe im Pazifik, siehe Galapagosinseln 
 Arroyo Colón, Fluss in Mexiko

Bauwerke:
 Hotel Colón, Bauwerk in Montevideo, Uruguay
 Palacio Colón, Bauwerk in Montevideo, Uruguay
 Teatro Colón, Theater in Buenos Aires, Argentinien
 Cementerio Cristóbal Colón, Friedhof in Havanna, Kuba

Colón ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolo Colón (* 1973), dominikanischer Baseballspieler
 Braulio Dueño Colón (1854–1934), puerto-ricanischer Komponist
 Carlos Colón (* 1948), puerto-ricanischer Wrestler
 Carlos Colón jr. (* 1979), puerto-ricanischer Wrestler, siehe Carlito
 Cristóbal Colón (1451–1506), italienischer Seefahrer, siehe Christoph Kolumbus
 Gaspar Colón Moleiro, venezolanischer Sänger (Bariton)
 Germà Colon (Germà Colón i Doménech; 1928–2020), spanischer Philologe und Romanist
 José E. Colón, puerto-ricanischer Politiker
 Manuel Colón Rodríguez (* 1977), spanischer Handballspieler
 Manuel Prado y Colón de Carvajal (1931–2009), spanischer Diplomat und Geschäftsmann
 María Caridad Colón (* 1958), kubanische Speerwerferin
 Míriam Colón (1936–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Pedro Nuño Colón de Portugal (1615–1673), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Rafael Colón (1918–1991), dominikanischer Sänger und Komponist
 Rafael Hernández Colón (1936–2019), puerto-ricanischer Politiker
 Rafael Rodríguez Colón (* 1906), dominikanischer Arzt, Politiker und Musiker
 Ruth Noemí Colón, US-amerikanische Juristin und Politikerin
 Willie Colón (* 1950), puerto-ricanisch-US-amerikanischer Salsamusiker

Siehe auch:
 Caleta Colón (Bucht in der Antarktik)
 Diego Colón (Begriffsklärung)
 Colon (Begriffsklärung)
 Collon (Begriffsklärung)
 Kolon (Begriffsklärung)
 Colom (Begriffsklärung)